Вінс Йоганн Йоганович (- 1918) німецький колоніст, великий землевласник, засновник села Петрівське.

Народився в сім'ї німецьких колоністів в колонії Альтенау  на початку 19 століття. 2 листопада 1857 року одружився з Сюзанною Яківною Вінс, старшій сестрі Томаса Вінса з хутора Юрьевкаі і Йоганна Вінса власника хутора Василівка. 

30 вересня 1888 року купив земельну ділянку 550 десятин в Бахмутському повіті у Надії В'ячеславівни Литвинової. На якому побудував свій хутір Каменський з дублюючим назвою Іванівський, названий так місцевими селянами які називали Йоганна Іваном.

У 1912 році на хуторі значилося 11 постійних жителів. У 1912 році для психіатричної лікарні «Бетані» Й. Вінс пожертвував 50 рублів, а в 1918 році Йоганн Вінс - 300 рублів і його дружина Сузанна - 50 рублів.

Примітки

Джерела 
 1-й номер історико-краєзнавчого альманаху «Добре поле» (Краматорськ, вид-во ЦТРІ «Друкарський двір», 2016, 152 с.

Уродженці Мелітопольського району
Персоналії:Покровський район (Донецька область)
Засновники населених пунктів Покровського району (Донецька область)
Землевласники Покровського району (Донецька область)